Prva makedonska fudbałska liga 2014/2015 była 23. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Liga została zmniejszona z 12 do 10 drużyn, które w okresie od 2 sierpnia 2014 do 27 maja 2015 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Wprowadzono nowy format, w ramach którego po 27 kolejkach liga dzieliła się na dwie grupy, sześć najlepszych drużyn grało w grupie mistrzowskiej, a pozostałe w grupie spadkowej.
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Rabotnički Skopje.
Mistrzostwo po raz ósmy w historii zdobyła drużyna Vardar Skopje.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Baraże o Prva Liga 
Horizont Turnovo wygrał 3:1 dwumecz z Gostivar z trzecią drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway zasadnicza, soccerway mistrzowska, soccerway spadkowa

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2014/2015 - rsssf
 Prva liga 2014/2015 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2014 w Macedonii
2015 w Macedonii